Тагарыш — топоним:
 Тагарыш — посёлок в Кемеровской области.
 Тагарыш — река в Кемеровской области.